Nordin El Harfaoui (né le  à Hägersten en Suède) est un joueur professionnel suédo-marocain de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Joueur suédois ayant passé la majorité de sa carrière dans les championnats mineurs de Suède. Il aura tout de même réussi à atteindre l'élite suédoise en jouant dans la Elitserien lors de deux saisons. Il a aussi joué une saison en Allemagne et quelques parties au Danemark.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992 ||IFK Tumba ||Division 1 ||23 ||5 ||4 ||9 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Brinkens IF ||Division 2 ||25 ||15 ||12 ||27 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Brinkens IF ||Division 2 ||23 ||15 ||9 ||24 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Brinkens IF ||Division 2 ||26 ||22 ||12 ||34 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Huddinge IK ||J20 Superelit ||3 ||6 ||2 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Huddinge IK ||Division 1 ||32 ||8 ||4 ||12 ||14 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1996-1997 ||Huddinge IK ||Division 1 ||31 ||9 ||7 ||16 ||16 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1997-1998 ||Luleå HF ||EHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Luleå HF ||Elitserien ||24 ||5 ||3 ||8 ||10 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1998-1999 ||Augsburger Panther ||DEL ||31 ||5 ||4 ||9 ||20 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1999-2000 ||Hammarby IF ||Allsvenskan ||37 ||16 ||19 ||35 ||81 ||2 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2000-2001 ||Mälarhöjden/Bredängs IK ||Division 1 ||35 ||29 ||30 ||59 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||IK Nyköpings NH 90 ||Allsvenskan ||30 ||15 ||26 ||41 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||IK Nyköpings NH 90 ||Superallsvenskan ||13 ||6 ||5 ||11 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||IK Nyköpings NH 90 ||Allsvenskan ||7 ||2 ||5 ||7 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Blue Fox de Herning IK ||AL-Bank ligaen ||2 ||3 ||0 ||3 ||0 ||14 ||5 ||6 ||11 ||22
|-
|2002-2003 ||Djurgårdens IF ||Elitserien ||9 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Enköpings SK ||Division 2 ||22 ||19 ||25 ||44 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi

Naissance en mars 1972
Naissance à Stockholm
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur marocain de hockey sur glace
Joueur du Luleå HF
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Augsburger Panther
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Herning IK